Aitor González kan verwijzen naar twee Spaanse wielrenners:
 Aitor González Jiménez (1975)
 Aitor González Prieto (1990)